

Torneios de Futebol 
Recopa Sul-Americana — torneio  que envolve o campeão da taça libertadores e da Copa Sul Americana
Recopa Sul-Americana de Clubes  — torneio antecedente da Copa Sul-Americana
Recopa dos Campeões Intercontinentais  —  disputa entre os campeões da Copa Intercontinental
Recopa Sul-Brasileira — torneio de futebol que envolve os campeões das copas estaduais dos estados do sul do Brasil mais o campeão da copa FPF (São Paulo)
Recopa Gaúcha — jogo entre o campeão gaúcho  e o campeão da Super Copa Gaucha 
Taça dos Clubes Vencedores de Taças - torneio de futebol europeu extinto

Desambiguações de esportes